Malka Aytoska Planina kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Karnobatska planina, bergskedja, Burgas, 
 Ajtoska planina, bergskedja, Burgas, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar